Soldados de Salamina puede referirse a:

 Soldados de Salamina, novela del escritor Javier Cercas.
 Soldados de Salamina, película de David Trueba.